Ску́дра ( — в переводе «муравей») — латышская фамилия.

Известные носители 
 Скудра, Виктор (1943—2011) — советский и латвийский юрист и политический деятель.
 Скудра, Петерис (род. 1973) — латвийский хоккеист.
 Скудра, Феликс — латышский поэт и переводчик.